Moncaup pode referir-se a:

 Moncaup (Alta Garona)
 Moncaup (Pirenéus Atlânticos), comuna francesa do departamento dos Pirenéus Atlânticos.

Desambiguações de topônimos